James Lauritz Reveal, botànic estatunidenc
 Reveal (àlbum), àlbum de R.E.M. (2001)
 Sistema Reveal, mètode de classificació de plantes